

Sigle 
 The Lion King  – titolo originale in lingua inglese del film Il re leone
 Terrace Ledge Kink  – vedi Modello TLK

Codici 
 TLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tálknafjörður (Islanda)